Посольство Экваториальной Гвинеи в России () — официальная дипломатическая миссия Экваториальной Гвинеи в России, расположена в Москве на Якиманке по Погорельскому переулку напротив 2-го Казачьего. Дипломатические отношения между СССР и Экваториальной Гвинеей были установлены 7 декабря 1968 года. Посольство в Москве было открыто в 1981 году.

 Адрес посольства: 119017, Москва, Погорельский переулок, 7, строение 1

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Экваториальной Гвинеи в Российской Федерации: Фаусто Абесо Фума (с 20 апреля 2005 года)

См. также 
 Российско-экваториальногвинейские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве
 Список дипломатических миссий Экваториальной Гвинеи

Ссылки 
 МИД России. РОССИЙСКО-ЭКВАТОГВИНЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Экваториальная Гвинея
Внешняя политика Экваториальной Гвинеи
Якиманка